

Geografia 
 Taglio di Po – comune italiano, in provincia di Rovigo
 Taglio-Isolaccio – comune francese, nel dipartimento dell'Alta Corsica
 Mira Taglio – frazione del comune italiano di Mira, nella città metropolitana di Venezia

Tecnologia 
 Sforzo di taglio – in fisica, uno degli sforzi elementari cui può essere soggetto un corpo
 Taglio oro libro – tecnologia per l'applicazione su carta di oro vero
 Taglio ad acqua – tecnologia di taglio dei materiali che utilizza un getto d'acqua
 Taglio al plasma – tecnologia di taglio dell'acciaio e di altri metalli

Altro 
 Taglio – nella terminologia cinematografica, l'esclusione di una scena da un film
 Taglio – in teoria dei grafi, partizione dei vertici di un grafo in due sottinsiemi disgiunti
 Taglio – operazione che consiste nel tagliare spazi topologici
 Taglio – in sartoria, la forma di un modello di vestito
 Taglio – operazione effettuata sulle gemme per renderle adatte all'uso in gioielleria
 Taglio – termine usato ini archeologia e stratificazione archeologica